Начать сначала (фильм, 1979) () — американская кинокомедия 1979 года.
 Начать сначала (фильм, 1982)
 Начать сначала (книга)  — книга 2003 года. Автор: Розамунда Пилчер.